The Lady,  el término puede hacer referencia a:
 The Lady (1925), película dirigida por Frank Borzage; 
 The Lady (1948), película dirigida por Keisuke Kinoshita; o
 The Lady (2011), película dirigida por Luc Besson.